Соревнования по акробатике во фристайле среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 14 февраля в экстрим-парке Роза Хутор.

Золото неожиданно завоевала белоруска Алла Цупер. Она стала самой возрастной медалисткой Олимпиад во фристайле, включая все дисциплины — могул, слоупстайл, хафпайп и ски-кросс. На тот момент белоруске было 34 года и 304 дня. При этом Цупер едва смогла отобраться в финал: во второй квалификации Алла всего на 0,03 балла опередила китаянку Чжан Синь.

Медалисты

Соревнование

Квалификация 1

Квалификация 2

Финал 1

Финал 2

Финал 3

Ссылки 
 Результаты